Guglielmo I (...-873) – vescovo di Torino
 Guglielmo I d'Assia (1466-1515) – Langravio d'Assia
Guglielmo I, il Pio, duca d'Aquitania, fondatore di Cluny
 Guglielmo I di Germania (1797-1888) – imperatore tedesco dal 1871 al 1888 e re di Prussia dal 1861 al 1888 
 Guglielmo I d'Inghilterra, noto anche come Guglielmo il Conquistatore (1028-1087) – Duca di Normandia dal 1035 con il nome di Guglielmo II e re d'Inghilterra dal 1066 fino alla morte
Guglielmo di Malines, o di Messines (? – 1145/47)– prelato fiammingo, Patriarca latino di Gerusalemme dal 1130 al 1145
 Guglielmo I di Marsiglia visconte di Marsiglia
Principe Guglielmo I d'Orange, noto anche come Guglielmo il Silenzioso
Guglielmo I dei Paesi Bassi (1772-1843) – re del Regno Unito dei Paesi Bassi e granduca del Lussemburgo dal 1815 sino alla sua abdicazione nel 1840
Guglielmo I di Provenza (il Liberatore, 950 circa – 993) – conte d'Avignone dal 962, conte di Provenza dal 968, e poi marchese di Provenza dal 979, sino alla sua morte
 Guglielmo I di Scozia, noto anche come Guglielmo il Leone (1142 circa – 1214) – re di Scozia dal 1165 al 1214
 Guglielmo I di Sicilia (1120-1166) – re di Sicilia dal 1154 al 1166
 Guglielmo II di Sicilia (1153-1189) – re di Sicilia dal 1166 al 1189